Reißiger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Carl Gottlieb Reissiger (1798–1859), tysk kapellmästare och kompositör
 Friedrich August Reissiger (1809–1883), tyskfödd norsk kompositör, organist, kapellmästare, sångpedagog och dirigent

Tyska efternamn